Philipp Mayring ist der Name folgender Personen:

* Philipp A. E. Mayring (* 1952), deutscher Psychologe, Soziologe und Pädagoge
 Philipp Lothar Mayring (1879–1948), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor